Игорь Александрович Ваганов (1 июля 1959, Ростов-на-Дону, СССР) — российский художник, журналист, видеомейкер и продюсер. Культуролог и музыкальный критик, радиоведущий. Организатор и участник множества медиа и арт-проектов в России и за рубежом.

Биография 
Родился 1 июля 1959 года в Ростове-на-Дону. В возрасте шести лет пытался поджечь Ростовский музей изобразительных искусств на Пушкинской в знак протеста против представленного в нём искусства. В семь лет создал собственный уличный детский кукольный театр. В восемь лет среди учеников своей школы создал отряд "Красных следопытов", отмеченный районной комиссией по делам несовершеннолетних. Был награжден почетной грамотой за проведение международных политсеминаров в пионерском лагере. В период с 1967 по 1969 г.г. побеждал в районном конкурсе чтецов на лучшее стихотворение о Ленине. Был награжден юбилейной почетной грамотой к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В 1974 году был выгнан из Ростовской художественной школы спустя месяц после зачисления за несоответствие принципам соцреализма. В 1974 году создал свою первую школьную рок-группу «The Stream». В 1974 году создал первый из известных в СССР специализированный иллюстрированный музыкальный журнал «Hallo». 

Участвовал в деятельности городского клуба для старшеклассников «ЭТО», занимался пантомимой в легендарной студии Юрия Попова.

Принимал участие в донском движении сюрреализма (1976—1981), в многочисленных художественных акциях, поэтических вечерах, перфомансах и театральных хэппенингах. Был отмечен как участник беспорядков и погромов на печально известном выступлении польской рок-группы "Niebiesko-Czarni" (Сине-черные) в ростовском Дворце спорта весной 1976 года.. В 1978 году был приглашен вести детскую студию изобразительного искусства в городском Дворце пионеров.

В 1980 году принимал участие в организации и сценографии вечера памяти Джона Леннона и первого брейк-фестиваля на Дону в павильоне «Экспресс» (ныне Культурно-спортивный комплекс «Экспресс»), закончившегося скандалом с вмешательством правоохранительных органов. В ангажированном материале на страницах местной "молодежки" по итогам фестиваля, успех мероприятия был отмечен как заслуга городского комитета ВЛКСМ, а организаторы названы "мучениками от культуры"...

В 1981—1982 годах участвовал в подготовке позже запрещенного рок-фестиваля «Opus», Вильнюс, Литва.

В 1982 году принял участие в областной выставке произведений художников «Мое отечество — СССР». По итогам выставки был назван самым успешным молодым дебютом и отмечен почетной грамотой «за большой вклад в дело коммунистического воспитания трудящихся, высокий уровень организации культурного обслуживания тружеников области».

В 1984 году выполнил сценографию спектакля «Малыш и Карлсон» в постановке детского театра Дворца культуры Железнодорожников им. Ленина (Лендворец).

В ночь с 15 на 16 мая 1984 года, после скоропостижной смерти отца, вынес и сжег возле дома свыше 100 своих живописных полотен; родным удалось спасти и спрятать лишь несколько работ. К изобразительному искусству и рисованию смог вернуться лишь спустя 10 лет, одним из первых занявшись экспериментами с цифровой живописью и графикой.

В 1985 году организовал рок-балет «Макияж», два месяца спустя с успехом дебютировавший на праздничном вечере молодежи и студентов в ростовском Дворце спорта. 

В 1986 году принимал участие в музыкальной группе трио «Леди Макбет МУ» (Леди Макбет Мценского уезда, по повести Николая Лескова; позднее «Леди Макбет МЧ»), созданном иностранными учащимися ростовского РИСХМа (ныне Донского государственного технического университета (ДГТУ) из ГДР, Польши и Венгрии. Группа играла странную смесь тяжелого блюза и фри-джаза, с использованием электроакустики и field recordings. 

Осенью 1987 года играл на ударных в первой группе Германа Дижечко «Tora! Tora! Oss!»..

С 1988 года работал постоянным ведущим музыкальной рубрики «РБН» (Рубрика Без Названия) в ростовской областной молодёжной газете «Комсомолец». В период с 1988 по 2008 года работал журналистом по культуре и сотрудничал с многочисленными изданиями, в числе которых «Известия-Юг», «Московский комсомолец-на-Дону», «Донская панорама», «Город N», «Pleasure», «Абсент», «Style», «69», «Ваш капитал», «Re: публика» (Ростов-на-Дону, Россия), «Энск» (Новосибирск, Россия), Tango (Литва), Descent (Британия-США), Ongaku Otaku (США-Япония), Occidental Congress (Италия), Runen (Франция) и др.

С сентября 1988 года издавал в самиздате собственной печатный проект — газету «Рок-ОПО» (Рок в оппозиции), первое иллюстрированное независимое издание на Дону. В обзоре российского самиздата «Программа А» назвала «Рок-ОПО» «самым необычным и уникальным изданием в российском музыкальном самиздате».

В 1988—1989 годах участвовал в организации и сценографии фестивалей ростовского рок-клуба «Рок-дебют»(Рок-707) и «Закрытая зона».

В апреле 1989 года выпустил в самиздате свою книгу «Расскажите Троицкому новости» / «Tell Troitsky the news» (Донский бит и как с ним бороться). В течение нескольких лет тесно сотрудничал с известной литовской Ассоциацией организаций молодежного досуга «Centras» (позже «Los Centras») под руководством Гинтаутаса Бабравичюса (Gintautas Babravičius), основателя первой независимой радиостанции в пост-СССР «Radio Vienos» (Радио 1, позже «Radiocentras»), организатора «Рок-маршей по Литве» (Roko Maršų per Lietuvą), международных рок-фестивалей «Рок-Форум» и «Вильнюс Рок», концертов многочисленных западных рок-исполнителей, международных фестивалей «Вильнюс Джаз».

В 1990 году выступил с серией лекций в Таганроге по альтернативной музыкальной культуре «Independent: Независимая сцена сегодня».

В апреле 1990 года создал на ростовском областном радио телерадиокомпании "Дон-ТР" музыкально-информационную программу по альтернативной и независимой рок-сцене «Ку-Ку Эфир» (первую, наряду с программой «Тихий парад» Романа Никитина в Москве, т. н. альтернативную музыкальную радио-программу в экс-СССР). Познакомился с одной из ведущих фигур нью-йоркского no wave и авангарда Лидией Ланч и одним из самых известных менеджеров британской музыкальной культуры Питером Дженнером (Pink Floyd, Mark Bolan & T. Rex, Clash). Сотрудничал с ростовским проектом «Пекин Роу-Роу».

Осенью 1990 года создал музыкальный альманах по вопросам независимой культуры «Крик» (совместно с известным журналом «Гучномовецъ», Киев). Это было первое «международное» объединение в самиздате с привлечением всех лучших творческих и организаторских сил страны: ведущих рок-журналистов, фотографов, организаторов акций и фестивалей, продюсеров, музыкантов. По определению энциклопедии русского музыкального самиздата «Золотое подполье», журнал «Крик» был назван «наиболее полной и исчерпывающей хроникой культурных движений в нашей стране того периода».

Летом 1991 года был член оргкомитета ежегодного международного музыкального фестиваля «Формула-9», Ростов-на-Дону.

В 1992 году работал A&R-директором российского представительства литовско-британской фирмы грамзаписи «Blue Baltic Records», одного из первых независимых музыкальных лейблов в бывшем СССР. Помимо собственной издательской музыкальной продукции, выступал дистрибьютором Zona Records (Вильнюс, Литва), Fee-Lee (Москва, Россия), книг и журналов разной музыкальной направленности.

Летом 1992 года создал «Радио Амадеус» — первый «альтернативный» музыкальный радио-эфир на Дону. В 1992 году стал одним из создателей в Ростове-на-Дону первой независимой радиостанции «Радио Провинция», выступил её идеологом и музыкальным редактором. Был одним из соучредителей Радио 103..

Завершил работу над книгой «Wild World of Lydia Lunch» (редактор книги Артемий Троицкий). Начал формирование проекта «Achtung Baby!», «самого крупного в Ростове покушения на родной язык со времен публикации „Проекта Устава Города“», — по выражению издания «Комсомольская правда-на-Дону». Совместно с Кириллом Серебренниковым работал над фильмом памяти лидера группы «Пекин Роу-Роу», художника и музыканта Сергея Тимофеева — «Шиги-Джиги, или все будет хорошо…». На базе дистрибьюторской деятельности «Blue Baltic Records Russia» была создана фирма «Бомба-Дон».

В 1993 году выступил со-организатором концерта памяти ростовского художника и музыканта Сергея Тимофеева, Зеленый театр, Ростов-на-Дону.

С осени 1995 года осуществлял ретрансляцию радиопрограммы «Achtung Baby!» в Амстердаме на Radio Hundred, при поддержке известного лейбла экспериментальной музыки Staalplaat, Голландия.

В июле 1997 года создана Интернет-версия «Achtung Baby!». Участвовал в виртуальной художественной выставке (mail-art), посвящённой памяти Уильяма С. Берроуза и юбилею его романа «Nova Express» в Бельгии (арт-кафе «Chez Lulu»).

В феврале 1998 года к десятилетию «Achtung Baby!» начал работу над компиляцией «Ten Years of Madness (Behind the Iron Curtain)» (Десять лет безумия за железным занавесом). Законченная и реализованная в 2000 году, эта работа была отмечена целым рядом отечественных и европейских специализированных изданий как один из самых интересных проектов года.

В 2000 году создал собственный музыкальный лейбл «Achtung Baby!». Принимал активное участие в организации и проведении в Москве международных фестивалей электронной музыки «Landschaft» и «Архаика и технология» (совместно с Cold Lands), организации в Ростове фестиваля экспериментальной электронной музыки «Virus Infection».

В 2001 году открыл и вёл в газете «Московский комсомолец — Юг» постоянную рубрику «Арт-Хауз» с обзорами и новостями независимой культуры в стране и за рубежом в области кино, театра, музыки, литературы, пластического и визуального искусства.

В 2002 году в «Митином журнале» опубликованы главы из книги Игоря Ваганова о Лидии Ланч («The Wild World of Lydia L») и первых в России переводов её литературных эссе и фрагментов романа «Парадоксия».

В 2004 году был отмечен немецким культурным центром Институт имени Гёте (Goethe-Institut) за активное участие в реализации проектов в рамках Года культуры Германии в России 2004 и Российско-Германских культурных встреч 2003-2004. 

В 2005 году организовал серию специальных арт-проектов в Ростове-на-Дону: акция-квартирник «Свои» и фестиваль неформатного кино «Чужие!», позже названный рядом российских СМИ «первым и единственным фестивалем андеграунд-кино в России».

Наиболее известные проекты и выставки 

 2022 — «Death Day». Международная выставка 1989: The Postcollapse In Art And Culture. CCAG / MPAC, Лос-Анджелес, Калифорния, США..
 2022 — «Death Day». Международная выставка 1989. MinEastry of Postcollapse Art and Culture (MPAC), Портланд, США..«Российский художник и рок-журналист Игорь Ваганов объединяет усилия с английской группой Revolutionary Army of The Infant Jesus, чтобы написать пронзительное размышление о жизни, духе и смерти. Вплетая поэзию Арсения Тарковского в свой аудиовизуальный ландшафт, этот чувственный опыт задерживается на вещах, которые по-прежнему важны для нас в мире, который мы теряем. Для Ваганова «снимать это все равно, что полоскать рот осколками битого стекла»..
 2020 — Участие в выпуске нового альбома британской группы Revolutionary Army of the Infant Jesus «Songs Of Yearning / Nocturnes» (оформление/artwork)..
 2019 — С лета 2019 является постоянным ведущим авторской программы Les Chants De Maldoror (Песни Мальдорора) на независимом Radio KG онлайн..
 2019 — «Death Day». 14-й Международный фестиваль Европейского кино MUCES — International Film Festival 14 Muestra de Cine Europeo MUCES. Спецпрограмма: презентация лучших фильмов фестиваля MADATAC X, Мадрид. Музей Современного Искусства Эстебана Висенте (Museo Esteban Vicente), Сеговия, Испания..
 2019 — «Death Day». Официальный отбор. Festival Internacional de Arte Eletrônica TIMELINE: BH#5. Cine Sesc Palladium, Belo Horizonte, Бразилия..
 2019 — «Death Day». Официальный отбор. Международный фестиваль электронного искусства и технологий FILE — Electronic Language International Festival. Сан-Пауло, Бразилия..
 2019 — «Декабрь» (Русская элегия). Официальный отбор. Конкурсный показ. Всероссийский фестиваль «Арткино». Москва, Россия..
 2019 — «Death Day». Официальный отбор. Специальный приз «Особое упоминание жюри фестиваля» (Honorable Award). 10-й Международный фестиваль новых медиа, видеоарта и аудиовизуальных технологий MADATAC X. Мадрид, Испания..
 2018 — «Декабрь» (Русская элегия). IX Международный фестиваль авторского кино «Киноликбез», программа "Киноэссе", Интеллектуальный кластер Игры Разума, Молодежный центр Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия..
 2018 — «Death Day». Официальный отбор. 8-й Международный фестиваль видеоарта Festival Internacional de Videoarte FIVA 8. Centro Cultural San Martín, Буэнос-Айрес, Аргентина..
 2018 — «Hieronymus». Анимация, короткий метр, по мотивам картины «Сад земных наслаждений», к 500-летнему юбилею Иеронимуса Босха и приуроченной к этой дате выставке в Голландии, оригинал образы Иеронимус Босх, музыка Йохан Йоханнссон. Памяти Йоханнссона (1969—2018).
 2018 — «Декабрь» (Русская элегия). Официальный отбор. 28-й Международный фестиваль кино и музыки Mediawave «Another Connection», международная конкурсная программа, категория «Экспериментальное кино». Fort Monostor, Komárom, Венгрия..
 2016 — «Путешествие на край ночи» — фильм о Вроцлавском индустриальном фестивале, съемки которого велись в 2014 году. Полный метр, документальный, видеоарт, музыкальный, роуд-муви, с интервью, фрагментами выступлений и цитатами из Селина.
 2016 — «Декабрь» (Русская элегия) — короткий метр, экспериментальное кино, пикториализм, на музыку американского композитора Майкла Гордона и стихи Бродского. Когда «…. чернила честнее крови». "Это очень личный фильм, снятый в период с декабря 2015 по февраль 2016. Это фильм-состояние, как и большинство моих работ. Фильм не снятый, а нарисованный камерой… "(из письма к Петеру Черкасски, май 2016 г.).
 2015 — Показ в рамках международного проекта NOISEroom от Monochrome Vision, ретроспективный показ, премьера «Fin. Finito. Infinito», Creative Space, Ростов-на-Дону, Россия.
 2014 — Участие в XIII Вроцлавском индустриальном фестивале со специальным проектом — аудио-визуальной инсталляцией «Death Day» (совм. с группами Job Karma и The Magic Carpathians Project), «наиболее важным проектом года», «не о смерти как физической величине — хотя это очень физический проект, мы снимали его как полоскание рта осколками битого стекла (…), он о духовной смерти, о мире который мы теряем и который уходит. О том продолжающем оставаться для нас важным в этом мире. И он о культуре которую мы несем всю свою жизнь до самой смерти…». Проект открытия фестиваля, три видео-экрана, 6 ноября, клуб Eter, Вроцлав, Польша.
 2014 — Международная выставка Park Art Fair International © 2014, «Honorable Mention», Triberg, Schwarzwald, Германия.
 2013 — Приглашение в жюри XII Международного Канского видеофестиваля (председатель жюри Нана Джорджадзе), большая авторская видео-ретроспектива, аэропорт, Канск, Сибирь, Россия.
 2013 — Совместный проект с Юрием Шабельниковым «Скандальная выставка» (не реализовано) для Pechersky Gallery, Форте-дей-Марми, Италия.
 2013 — Совместный проект с Vito Pace  (Италия) «Reflections on Landscape’s social democracy», Восьмая Ширяевская биеннале современного искусства, Основной проект, «Экран: между Европой и Азией», Самара, Россия.
 2013 — Артворк для международного проекта «Attich-Ebulum», посвященного Сидонии фон Борк (Sidonia von Borce, 1548—1620), Santa Sangre Sounds, Польша.
 2013 — Участие в издательском проекте «Come Lupi Tra Le Pecore», Storia e ideologia del black metal nazionalsocialista, Davide Maspero, Max Ribaric, Tsunami Edizioni, Италия.
 2012 — Шорт-лист Международной выставки/конкурса Park Art Fair International © Geneva 2012, Женева, Швейцария.
 2012 — Международный фестиваль независимого кино «2morrow/Завтра», главный редактор официального сайта фестиваля, Москва, Россия.
 2012 — «L’etude». Конкурсная программа. Toronto Urban Film Festival (TUFF). Торонто, Канада..
 2012 — Фестиваль визуальной поэзии Poeza 347, премьера видео «The Ceremony», Ростов-на-Дону, Россия.
 2012 — «Орландина» — Персональная выставка новых работ, премьера видеоарт инсталляции «Сердце из стекла» (Heart of Glass, 2011), beacon artist union (bau Gallery), Бикон, штат Нью-Йорк, США.
 2012 — Международный фестиваль ID — Imagery Dimension, International Festival for art+innovation, Лондон-Нью-Йорк, Великобритания-США.
 2012 — Международная выставка диджитал-арт Transformation — Discover the Digital World, СI.Gallery, Люксембург.
 2012 — Международный арт-проект Mein Atelier — My Studio, Штутгарт, Германия.
 2011 — Художник по видео | видеоарт для спектакля «Белоснежка и семь гномов» (реж. Юрий Попов), Ростовский академический молодёжный театр, Ростов-на-Дону, Россия.
 2011 — Художник по видео | видеоарт для спектакля «Махнемся?!» (реж. Михаил Борисов), Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой, большая сцена, Москва, Россия.
 2011 — Международный конкурс | выставка Changes, СI.Gallery Люксембург.
 2011 — Международный арт-проект Europe — Eurooppa, Хельсинки, Финляндия.
 2011 — Девятый открытый Международный литературный Волошинский конкурс 2011 в категории «видео-поэзия», Коктебель, Крым.
 2011 — Международный дизайн-конкурс Laminate x Mark Ryden Design Competition, Лондон, Великобритания.
 2011 — Организация и проведение первого российского тура шведской группы Ordo Rosarius Equilibrio «Evil men have no songs», специальный показ видеоарта на выступлении группы в Ростове, Клуб «Подземка», Ростов-на-Дону, Россия.
 2011 — Выставка в рамках международной акции «Ночь в музее», видеопоказ, премьера «Archangelsk», Таганрогский художественный музей, Таганрог, Россия.
 2011 — Первая Открытая Городская Выставка Стихов, Ростов-на-Дону, Россия.
 2010 — Вторая международная выставка Park Art Fair International © Geneva 2010, премьера «Mátame, por favor! [Toro]» Женева, Швейцария.
 2010 — Видеоарт «Слепые. Disconnect» (акция «Слепые. Disconnect» арт-группы «Мир»). Галерея «Вата», Ростов-на-Дону, Россия.
 2010 — Съемки фильма «Synergos: 24» (All Summer in a Day) в рамках международного конкурса Life in a Day (YouTube), Таганрог, Россия.
 2010 — Видео-инсталляция Agios/Кома (совм. с Владимиром Хиршем), Прага, Чехия.
 2010 — Международная выставка EUtopia, СI.Gallery Люксембург.
 2010 — Международная выставка International Exhibition 2010 Surrealism, Коимбра, Португалия.
 2010 — Международный конкурс State of Creation, СI.Gallery Люксембург..
 2010 — Лауреат выставки-конкурса «Есть у улицы лицо». Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону, Россия.
 2010 — Международный проект Planet Earth, Planet Art (Greenpeace), Лондон, Великобритания.
 2010 — Международный конкурс Power of Self, Нью-Йорк, США.

 2009 — Лауреат международной выставки Park Art Fair International © Geneva 2009, 2-е место в «Best in Show Arward» и «Grand Prix Public Award» Женева, Швейцария.
 2009 — Представление своих видеоработ в рамках арт-проекта «Клац», Ростов-на-Дону, Россия.
 2009 — Персональная выставка в рамках медиа-арт проекта «Грани.net». РОМИС, Ростов-на-Дону, Россия.
 2009 — Международная выставка в Mount Beacon Fine Art Gallery, Нью-Йорк, США.
 2009 — Международный проект Freedom & Art в поддержку Аун Сан Су Чжи (Amnesty International), Нью-Йорк, США.

 2008 — Лауреат международной выставки Art Now 2, Diploma of Excellence (Honorable Award), Лондон, Великобритания.
 2008 — Представление работ в канадском арт-журнале «Abort Magazine», Ванкувер, Канада.

 2007 — Лауреат арт-конкурса компании Сэма Клебанова «Кино без границ» и проекта «Кое-что о японском кино», Москва, Россия.

 2006 — Второй ежегодный международный фестиваль неформатного кино «[другие] Чужие!», Ростов-на-Дону, Россия.

 2005 — Международный фестиваль авангардного экспериментального кино и видеоарта «Чужие!», Ростов-на-Дону, Россия.
 2005 — Акция арт-проект «Свои», Ростов-на-Дону, Россия.

 2004 — Главный приз в европейском Интернет-конкурсе виртуального искусства «thepluginsite.com», Германия.
 2004 — «Художник месяца» в специализированном арт-журнале «Roi Designs Magazine», США.

 2003 — Работа над двухлетним спецпроектом «Die Bleiernee zeit», посвященном Ульрике Майнхоф (RAF, Фракция Красной Армии).
 2003 — Участие в коллективной общегородской выставке «И поладили люди с котом» («Кошки в произведениях изобразительного искусства»). РОМИС, Ростов-на-Дону, Россия

 2002 — Персональная экспозиция виртуальной графики в рамках открытия первого ежегодного фестиваля европейского независимого кино «Art-Эрия», Ростов-на-Дону, Россия, к/т «Буревестник».
 2002 — Гран-при Парижского музея виртуального искусства, Париж, Франция.

 1997 — Участие в международной арт-выставке, посвященной памяти Уильяма С. Берроуза и юбилею его романа «Nova Express», арт-кафе «Chez Lulu», Брюссель, Бельгия.
 1988 — Рождение интерзоны «Achtung Baby!».

Избранная фильмография 
 2020 — Pandæmonium
 2018 — Иеронимус
 2016 — Путешествие на край ночи
 2016 — Декабрь
 2015 — Fin. Finito. Infinito
 2015 — Grey
 2015 — Реквием. PS
 2014 — Бэкстейдж: Roma Amor
 2014 — Death Day
 2014 — Mnemophobia
 2014 — Одуваны monamur
 2014 — Cаломея
 2013 — Антигравитация
 2013 — Sugarbread
 2013 — Без запаха
 2013 — 71°10' | 25°47'
 2012 — Кобальт
 2012 — Церемония
 2012 — Порно
 2011 — Сбой
 2011 — Invocation
 2011 — Сердце из стекла
 2010 — Синергия 24
 2010 — Дисконект
 2010 — Кома
 2010 — Этюд
 2009 — На грани
 2009 — Деказия
 2009 — Коллапс
 200? — Уикенд
 2009 — Ноктюрн
 2005—2009 — Мой Бродский

Ссылки 
 Les Chants De Maldoror. Официальный сайт Игоря Ваганова
 Блог Игоря Ваганова
 Проект «Achtung Baby!»
 Игорь Ваганов на discogs.com
 Игорь Ваганов на imdb.com
 Игорь Ваганов на сайте медиа арт-проекта Грани.net
 Фестиваль неформатного кино «Чужие!»

Источники 

Журналисты СССР
Журналисты России
Музыкальные журналисты России
Рок-журналисты
Музыкальные продюсеры России
Музыкальные критики России
Радиоведущие России
Видео-арт
Ростовский рок-клуб